Янив () — еврейское мужское имя и фамилия. Носители фамилии:
 Янив, Идан (род. 1986) — израильский певец.
 Янив, Шай (род. 1960) — израильский судья, генерал-майор.